Ana Maria Luísa de Orleães (1627-1693) — filha de Gastão, Duque de Orleães
 Ana Maria Luísa de Médici (1667-1743) — filha de Cosme III, Grão-duque da Toscana, sobrinha da anterior

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história